«Патрик» — название фильмов:
 «Патрик» — австралийский фильм ужасов 1978 года, режиссёр Ричард Франклин.
  — австралийский фильм ужасов 2013 года, режиссёр Марк Хартли.
 «Патрик» — британская кинокомедия 2018 года.